Cum sicut nuper peut faire référence à:

 Cum sicut nuper, bulle pontificale de Jules III de l'année 1554
 Cum sicut nuper, bulle pontificale de Pie IV de l'année 1561